Raymondville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Raymondville (Missouri)
Raymondville (Texas)